Indis de Schone is een personage uit de werken van de J.R.R. Tolkien. Ze is de tweede vrouw van Finwë, Hoge koning van de Noldorijnse Elfen en de moeder van Fingolfin en Finarfin.

Finwë's eerste vrouw Míriel legt haar leven neer na de geboorte van hun enige zoon Fëanor en hij hertrouwt met de Vanyarijnse Indis, een verwant van Ingwë, de Hoge koning van de Vanyar. Indis is al vanouds verliefd op Finwë en daarom niet getrouwd. Finwë en Indis hebben samen twee zoons: Fingolfin en Finarfin, en drie dochters waar Tolkien wisselende namen aan gaf, de laatste versie was Findis, Finvain en Faniel. Geen van de dochters speelt een rol in de mythologie.

Nadat bij het stelen van de Silmarillen Morgoth haar man Finwë vermoordt gaat Indis samen met haar oudste dochter Findis weer bij haar eigen volk, de Vanyar wonen.

Het Huis van Finwë 

Vanya